Алешанде Нашсименту Кошта Силва (; ) — португальский футболист, нападающий клуба «Ноттингем Форест».

Клубная карьера 
Силва — воспитанник клубов «Алверка», «Белененсиш», «Спортинг» и «Витория» Гимарайнш. 17 августа 2014 года в поединке против «Оливейренсе» Шанде дебютировал за дублёров последнего в Сангриш лиге. 17 мая 2015 года в матче против лиссабонской «Бенфики» он дебютировал в Сангриш лиге. 7 декабря в поединке против «Риу Аве» Силва забил свой первый гол за «Виторию». В 2018 году перешёл в лондонский клуб «Вест Хэм Юнайтед». 31 августа 2021 года подписал двухлетний контракт с командой «Ноттингем Форест».

Международная карьера 
В 2014 году в составе юношеской команды Силва принял участие в юношеском чемпионате Европы на Мальте. На турнире он сыграл в матчах против сборных Шотландии, Швейцарии, Германии и Англии.

В 2016 году в составе юношеской сборной Португалии Шанде принял участие в юношеском чемпионате Европы в Германии. На турнире он сыграл в матчах против команд Франции, Австрии, Германии и Италии. В поединке против немцев Силва забил гол.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Шанде принял участие в молодёжном чемпионате мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд Замбии, Коста-Рики, Ирана, Южной Кореи и Уругвая. В поединке против уругвайцев Силва забил гол.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ligaportugal.pt 
 Профиль на сайте fpf.pt 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Арис» Салоники
Игроки ФК «Ноттингем Форест»